Santa Serena di Roma (III secolo), figura controversa, ritenuta erroneamente moglie di Diocleziano, celebrata il 16 agosto 
 Santa Serena di Spoleto (IV secolo), martire a Spoleto, celebrata il 7 dicembre

Geografia 
 Santa Serena, toponimo nella frazione di Schizzanello di Roma Capitale.

Pagine correlate 
 Serena